Эндимешк:

 Эндимешк — город на юго-западе Ирана, в остане Хузестан.
 Эндимешк — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан.